Yonga ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Yonga (1975–2020), kamerunischer Fußballspieler
 Franz Wilhelm Yonga (1751–1798), Afrodeutscher